Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 1-ї категорії Lipton Championships 1999, який відбувся уп'ятнадцяте в Маямі (США). Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками і змогли захистити свій виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері Джо Фернандес і Моніка Селеш з рахунком 0–6, 6–4, 7–6(7–1).

Сіяні пари 
Всі шістнадцять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Ванесса Менга /  Елена Вагнер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Lipton Championships 1999 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Lipton Championships, жінки, парний розряд